E421 bzw. E 421 steht für:
 Europastraße 421
 Mannit (Lebensmittelzusatzstoff-Nummer)

Abkürzung